Ширяевский — топоним, название ряда населённых пунктов и административно-территориальных единиц.

Россия

См. также 
 Ширяевский район () — административная единица на севере Одесской области
 Ширяевский сельсовет